Restart může být:

 restartování nebo rebootování počítače nebo systému pro přenos dat
 restartování nebo resetování počítače nebo systému pro přenos dat
 Restart (skupina) – brazilská hudební skupina
 Restart (album, Arakain) – hudební album české skupiny Arakain
 Restart (album, E-band) – hudební album české skupiny E-band
 Restart (album, Nnadia Chan) – hudební album hongkongské zpěvačky Nnadie Chan
 Restart (album, Restart) – hudební album brazilské skupiny Restart
 Restart (album, Petr Bende) – hudební album Petra Bendeho (2016)
 Restart (film) – film Julia Ševčíka z roku 2005
 Restart (platforma) – česká levicová platforma